Miejscowości w USA:
 Wyalusing – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Wyalusing – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Wyalusing (ang. Wyalusing Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bradford
 Wyalusing (ang. Wyalusing Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant